А́рлингтон ():

Населённые пункты 

 Арлингтон (город, Миннесота) — город в округе Сибли, штат Миннесота, США
 Арлингтон (тауншип, Миннесота) — тауншип (в том же округе)
 Арлингтон (округ) — городской округ в штате Виргиния в США, пригород столицы США Вашингтона, на правом берегу реки Потомак
 Арлингтон (Массачусетс) — город в округе Мидлсекс, Массачусетс, США
 Арлингтон (Техас) — седьмой по численности населения город штата Техас и 50-й по этому показателю в США
 Арлингтон (Теннесси) — город в округе Шелби, Теннесси, США
 Арлингтон (Вашингтон) — город в штате Вашингтон, США
  — город в штате Вермонт, США
  — пригород Хараре, Зимбабве.

Персоналии 
 Беннет, Генри (1-й граф Арлингтон) (1618—1685) — английский политический деятель, часто упоминается просто как граф Арлингтон.

См. также 

 Арлингтонское национальное кладбище
 Арлингтон-Хайтс (Иллинойс)